Blunt steht für:

 Blunt (Cannabis), eine mit Marihuana gefüllte Zigarre
 eine Pfeilspitze für die Vogeljagd, siehe Pfeilspitze #Form der Spitze

Personen:
 Alison Blunt (* 1971), britische Musikerin
 Anne Blunt, 15. Baroness Wentworth (1837–1917), britische Aristokratin und Pferdezüchterin
 Anthony Blunt (1907–1983), britischer Kunsthistoriker und Doppelagent
 Crispin Blunt (* 1960), britischer Politiker
 Edmund March Blunt (1770–1862), US-amerikanischer Navigator und Magazin-Herausgeber
 Emily Blunt (* 1983), britische Schauspielerin
 Giles Blunt (* 1952), kanadischer Schriftsteller
 James Blunt (* 1974), britischer Singer-Songwriter
 James G. Blunt (1826–1881), US-amerikanischer Arzt, Abolitionist, General und Rechtsanwalt
 Judith Blunt-Lytton, 16. Baroness Wentworth (1873–1957), britische Aristokratin, Pferdezüchterin und Tennisspielerin
 Keith Blunt (1939–2016), englischer Fußballtrainer
 Matt Blunt (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Robbie Blunt (* 1951), britischer Rockgitarrist
 Roy Blunt (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Tyreese Blunt (* 2002), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blunt (Georgia), im Glynn County
 Blunt (Kalifornien), im Tehama County
 Blunt (South Dakota), im Hughes County

weitere geographische Objekte:
 Blunt Creek, Fließgewässer im Carroll County, Tennessee
 Blunt Run, Fließgewässer im Muskingum County, Ohio
 Blunt Island, Insel im St. Louis County, Minnesota
 Mount Blunt, Berg im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Ainsworth E. Blunt House in Dalton